Ротари има више значења:

 Ротари
 Ротари (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Ротари (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији